USA:
 Amberg – miasto w stanie Wisconsin
 Amberg – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin

Niemcy:
 Amberg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Amberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
Białoruś

 Amberg – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.

Osoby:
 Zoël Amberg – szwajcarski kierowca wyścigowy

Zobacz też:
 Am Berg
 Amberg-Sulzbach